Анна Комарова: Комарова, Анна Анатольевна (род. 1962) — советский и российский лингвист.
 Комарова, Анна Игоревна (род. 1956) — советский и российский филолог.